Termin stilbenska sintaza ima više značenja.
 Trihidroksistilben sintaza
 Pinosilvin sintaza